

Nom de famille 

 Ioan Borcea (1879-1936), zoologiste roumain ;
 Liliana Borcea (née dans les années 1960), mathématicienne et universitaire américaine d'origine roumaine.

Toponyme 

 Borcea : commune roumaine située dans le județ de Călărași.